

Sigle 
 Salesiani di Don Bosco – Società Salesiana di San Giovanni Bosco
 Skorost'noj Dnevnoj Bombardirovschik – bombardiere veloce diurno, nelle Sigle impiegate dalla V-VS

Codici 
 SDB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saldanha Bay Langebaan (Sudafrica)
 sdb – codice ISO 639-3 della  lingua shabak

Informatica 

SDB – Base di dati spaziale
 sbd – Symbolic Debugger, debugger per linguaggio C